Погребки — название населённых пунктов:

Россия 
 Погребки — деревня в Куйбышевском районе Калужской области.
 Погребки — село в Суджанском районе Курской области.

Украина 
 Погребки — село в Шосткинском районе Сумской области.